Miejscowości w Polsce
 Kałużna – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubańskim, w gminie Olszyna
 Kałużna – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Osina

 Inne
 Kałużna – polana w Gorcach. Położona na grzbiecie łączącym Średni Wierch z Solniskiem, w obrębie miejscowości Obidowa